Piane ima više značenja:
 Piane, Ancona
 Piane, Biella
 Piane, Campobasso
 Piane, Chieti
 Piane, Cosenza
 Piane, Fermo
 Piane, Genoa
 Piane, Macerata
 Piane, Rieti
 Piane, Terni
 Piane, Torino
 Piane, Vercelli
 Piane, Verona
 Piane, Vicenza